(La) Belle Époque har flere betydninger:
 Belle Époque - var en epoke i Frankrigs historie og europæisk historie fra 1871-1914.
 Belle Époque (film) - en spansk film fra 1992 instrueret af Fernando Trueba.